Коблах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80410. На территории коммуны расположены руины замка Нойбург.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фриц Майерхофер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 18 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга